

Anno 
 162 o 162 a.C.

Codici 
 162  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Potenza

Matematica 
 162 – numero